„Форд Пума“ може да се отнася за:
 Форд Пума (1997 – 2001), модел спортни автомобили
 Форд Пума (2019), модел автомобили с повишена проходимост